Wolfgang est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Wolfgang est un prénom masculin allemand, d'origine germanique. Il s'agit d'un zweigliedriger Rufname, c'est-à-dire d'un composé formé de deux éléments, sur la base des thèmes germaniques ULF > vieux haut allemand wolf « loup » et GANG > gang « déambulation, mouvement, chemin » cf. allemand Gang « démarche, tour, couloir », gehen « aller ». Pour Jacob Grimm, il s'agissait d'un prénom héroïque.

Wolfgang peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Wolfgang de Ratisbonne (°934 - +994), évêque de Ratisbonne ; fêté le 31 octobre.

Personnalités portant ce prénom 

 Wolfgang Borchert, poète, comédien et metteur-en-scène.
  ( ?? -  ) Producteur de musique allemand, à produit Maitre Gims, Kygo, Martin Garrix.
 Wolfgang Fortner (02/10/1907 - 05/09/1987), compositeur allemand contemporain.
 Wolfgang Gartner, nom de scène d'un DJ américain.
 Wolfgang Hofer, auteur compositeur autrichien.
 Johann Wolfgang von Goethe (28/08/1749 - 22/03/1832), poète, romancier et dramaturge allemand
 Wolfgang Köhler (21/01/1887 - 11/06/1967), psychologue allemand.
 Erich Wolfgang Korngold, compositeur autrichien (29/05/1897 - 29/11/1957)
 Wolfgang Metzger (22/07/1899 - 20/12/1979), psychologue allemand.
 Wolfgang Amadeus Mozart (27/01/1756 – 05/12/1791), compositeur autrichien.
 Wolfgang Musculus, théologien.
 Wolfgang Paalen (22/07/1905 - 24/09/1959), peintre autrichien
 Wolfgang Ernst Pauli (25/04/1900 - 15/12/1958), physicien américain d'origine suisse-autrichienne qui a obtenu le Prix Nobel de physique en 1945.
 Wolfgang Petersen (14/03/1941 -), réalisateur allemand à qui on doit notamment L'histoire sans fin, Das Boot et le récent Troie
 Wolfgang Schmieder (1901 - 11/1990), musicologue allemand, auteur d'un catalogue des œuvres de Johann Sebastian Bach dont le système de numérotation, le BWV, est devenu un standard quasi-universel.
 Wolfgang Schäuble (18/09/1942 - ), homme politique allemand.
 Wolfgang Joop (18/11/1944 - ), créateur de mode allemand.
 Wolfgang Schüssel (7/06/1945 - ), homme politique autrichien.
Wolfgang Dürheimer, ancien président de Bugatti de 2012 à 2017.
Wolfgang Wagner (31/08/1919 - 21/03/2010), metteur en scène allemand.
Wolfgang Van Halen (16/03/1991 - ), musicien américain, bassiste du groupe Van Halen et fils du fondateur du groupe, Eddie Van Halen.

Patronyme 

 Marvin Wolfgang (1924-1998), sociologue et criminologue américain.

Autres 
Wolfgang est un label musical québécois

Notes et références